Фред Уи́льямс ():
 Уильямс, Фред (1873—19??) — английский футболист, нападающий.
 Уильямс, Фред (1918—1994) — английский футболист, защитник.
 Уильямс, Фред (1927—1982) — австралийский художник.
 Уильямс, Фред (род. 1938) — немецкий актёр.
 Уильямс, Фред (род. 1957) — американский баскетбольный тренер.